

Nom de famille 

 Dino Frescobaldi (1271-v.1316), poète florentin
 Dino Frescobaldi (journaliste) (1926-2010), journaliste et écrivain italien.
 Girolamo Frescobaldi, claveciniste, organiste et compositeur italien du 
 Matteo Frescobaldi'(v. 1297-1348), poète florentin

Autres 
 Frescobaldi, éditeur de partitions pour LilyPond.